Dębica peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Dębica une powiat,
 Dębica, une ville et chef-lieu de la powiat de même nom,
 Dębica, une gmina rurale du powiat de Dębica.
dans la voïvodie de Lublin
 Dębica, un village 
dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Dębica, un village du powiat de Kołobrzeg
 Dębica, un village du powiat de Pyrzyce